Escritor, jornalista e professor. Nasceu em 1953 na cidade portuária de Rio Grande, no extremo sul do Brasil. Aos 18 anos se fixou em São Paulo, tendo mais tarde morado em Roma, Londres, Barcelona e Figueira da Foz (Portugal). É graduado Jornalismo (FAAP, 1975), mestre em Jornalismo (USP, 2004) e doutor em Letras (Mackenzie, 2009). Em 1990 passou a trabalhar com oficinas de escrita grupais e orientação de projetos literários individuais. Durante mais de uma década atuou como professor no curso de pós-graduação da Academia Brasileira de Jornalismo Literário (ABJL). Entre 2006 e 2020, atuou como professor do curso de Jornalismo do Mackenzie, ministrando disciplinas nas áreas de Escrita Criativa e Literatura, entre outras. Publicou 17 livros, entre os quais os romances Viagem ao Pavio da Vela,  Sonata da Última Cidade, Gird e Meninos de Netuno. É autor de três obras ensaísticas nas áreas de cultura e comunicações: Um Sábado que não Existiu, A Notícia como Fábula e Em Trânsito. Recebeu dois prêmios Jabuti, nas quatro vezes em que foi finalista do certame, além de outros prêmios literários dentro e fora do país. Como jornalista, dedicou-se sobretudo a reportagens de viagem, seu tema de doutorado. Trabalhou nas revistas Quatro Rodas, Globo Ciência (atual Galileu), Época, Caminhos da Terra e outras publicações.

Ligações Externas
Blog oficial

Escritores contemporâneos do Brasil
Romancistas do Brasil
Alunos da Fundação Armando Álvares Penteado